38e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 38e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid